NCAA Division I 2013 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2013 – torneo di pallavolo maschile